

Еллентон — місто, штат Джорджія
 Еллентон — переписна місцевість, штат Флорида